Samai steht für:
 Samai (Insel), Insel vor Neuguinea
 Samai, arabische und türkische Musikform, siehe Semai

Samai ist der Familienname folgender Personen:
 Samai Samai (* 1980), indonesischer Radrennfahrer